Istiophorus är ett släkte av fiskar. Istiophorus ingår i familjen Istiophoridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Istiophorus